Die Wismilak International 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Bali. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 11. bis 17. September 2006 statt.

Im Einzel gewann Swetlana Kusnezowa gegen Marion Bartoli mit 7:5 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Lindsay Davenport / Corina Morariu mit 6:3 und 6:4 gegen Natalie Grandin / Trudi Musgrave.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Nusa Dua